Марчена — топоним и испанская фамилия.

География 
 Марчена — город в Андалусии, Испания.
 Марчена — остров Галапагосского архипелага.
 Марчена — вулкан на одноимённом острове.

Биология 
  — паук.

Фамилия 
  — испанский педагог.
  — коста-риканский футболист.
  — голландский музыкант.
  — перуанский бизнесмен.
 Марчена, Карлос (род. 1979) — испанский футболист.
  — испанский танцор фламенко.
  — испанский танцор фламенко.
  — американский гитарист.

См. также 
 Кампинья-де-Морон-и-Марчена — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.